Polis steht für:

 Polis, antike griechische Stadtstaaten
 Polis (Band), deutsche Band
 Polis (Brettspiel), strategisches Brettspiel
 Polis, Stern µ Sagittarii im Sternbild Schütze (Sternbild)

Orte:
 Polis Chrysochous, Ort im Bezirk Paphos
 Polizy (deutsch Polis), Ortsteil von Osice, Okres Hradec Králové
 Polis, antiker Ort in Lokris Ozolia in Griechenland, heute Glyfada (Fokida)

Polis ist der Familienname folgender Personen:
 Gary A. Polis (1946–2000), US-amerikanischer Arachnologe und Ökologe
 Greg Polis (Gregory Linn Polis; 1950–2018), kanadischer Eishockeyspieler

 Jared Polis (* 1975), US-amerikanischer Politiker
 Joel Polis (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Peter Polis (1869–1929), deutscher Meteorologe

POLIS steht für:
 POLIS (Zeitschrift), Monatszeitschrift der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung
 Exzellenzcluster POLiS (Post Lithium Storage), deutsche Forschungseinrichtung für neuartige Batterien

Siehe auch:

 POL&IS, Planspiel der Bundeswehr
 Pollis
 Police
 Zentrum polis - Politik Lernen in der Schule, Fachorganisation für schulische politische Bildung in Österreich